Whateley est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anne Whateley (~1561-~1600), fiancée présumée de William Shakespeare (voir Anne Hathaway (femme de Shakespeare))
Gerard Whateley, commentateur sportif australien
Jason Whateley (né en 1990), boxer australien
Leslie Whateley (1899-1987), directrice britannique des Auxiliary Territorial Service
Mary Whateley (1738-1825), poétesse et dramaturge anglaise 
Oliver Whateley (1861-1926), joueur professionnel de football anglais

Autre
Nom de nombreux personnages de la nouvelle L'Abomination de Dunwich
La Malédiction des Whateley, film britannique de 1967

Homonymie de patronyme